Фузе ():

 Фузе — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.
 Фузе, Франц — немецкий историк искусства.